Le désert du Karakoum, en Asie centrale
 Le Canal du Karakoum, traversant le désert
 Le lac Karakoum, dans le nord du Tadjikistan
 Le Nanghang K-8 Karakoum, avion d'entraînement et d'attaque au sol réalisé en coopération entre la Chine et le Pakistan